Adolf Stengel (1828–1900), agronome allemand
 Alfred Stengel (1868–1939), médecin américain
 Casey Stengel (1890–1975), joueur américain de baseball 
 Christian Stengel (1902-1986), réalisateur et producteur de cinéma français
 Edmund Stengel (1845–1935), écrivain allemand
 Edmund Ernst Stengel (1879–1968), diplomate allemand
 Franziska von Stengel (1801–1843), écrivain allemand
 Friedrich-Joachim Stengel (1694-1787), architecte allemand
 Georg Stengel(1584-1651), philosophe allemand
 Georg Freiherr von Stengel (1775–1824), mécène allemand
 Hansgeorg Stengel (1922–2003), écrivain allemand
 Henri Christian Michel Stengel (1744–1796), général de division français
 Herman Stengel, (1995-), footballeur norvégien
 Hermann von Stengel (1837–1919), homme politique allemand
 Kilien Stengel (1972-), auteur français
 Lawrence F. Stengel (1952-), juge américain
 Lothar Stengel-von Rutkowski (1908–1991), théoricien allemand
 Marion von Stengel (1962-), actrice allemande
 Pierre Stengel (1945-), agronome français
 Richard Stengel, entrepreneur américain
 Stephan von Stengel (1750–1822), général allemand
 Theophil Stengel (1905–1995), musicien allemand
 Walter Stengel (1882–1960), universitaire allemand
 Werner Stengel (1936-), designer allemand
 Wilhelm Ferdinand Stengel (1796–1870), homme politique allemand

Stengl 
 Manfred Stengl (1946–1992), personnalité autrichienne
 Vladimir Štengl (1942-), homme politique croate

Voir aussi 
 Casey Stengel, sculpture de l'artiste Rhoda Sherbell

Homonymie de patronyme